

Мангідай — село, Александровськ-Сахалінський район, Сахалінська область
 Мангідай — село, Стрітенський район, Забайкальський край